Punch steht für

 einen besonders harten Schlag beim Boxen
 Punch (Band), eine amerikanische Hardcore-Band
 Punch (Film), Filmdrama von Welby Ings (2022)
 Punch (Zeitschrift), eine britische Satire-Zeitschrift
 Punch (Zigarre), eine kubanische oder honduranische Zigarrenmarke
 Mr. Punch, das englische Gegenstück zum Kasper, siehe Punch and Judy
 eine Form der Körpermodifikation, siehe Dermal Punch
 eine Pferderasse, siehe Suffolk Punch
 eine alternative Spielform des Kartenspieles Mau-Mau
 ein alkoholhaltiges Mischgetränk, siehe Punsch

Punch in Kaschmir (auch anglisierend Poonch)
 einen Ort im indischen Bundesstaat Jammu und Kaschmir, siehe Punch (Stadt)
 einen Distrikt im indischen Bundesstaat Jammu und Kaschmir, siehe Punch (Distrikt, Indien)
 einen Distrikt im teilautonomen Gebiet Asad Kaschmir, in Pakistan, siehe Punch (Distrikt, Pakistan)
 einen ehemaligen Fürstenstaat in Indien, siehe Punch (Staat)
 einen Fluss in Kaschmir, siehe Punch (Fluss)

Punch war der Spitzname des früheren Herausgebers (1963–1992) der New York Times Arthur Ochs Sulzberger (1926–2012)

Punch ist der Familienname folgender Personen:
 Angela Punch McGregor (* 1953), australische Schauspielerin
 Leon Punch (1928–1991), australischer Politiker
 Lucy Punch (* 1977), britische Schauspielerin